События 1717 года в искусстве:

 13 апреля  приобрёл мраморную статую Артемиды / Дианы 190—200 годов, которая, как полагают, является копией эллинистического оригинала середины IV века до нашей эры. Он купил её за 900 крон, что сделало статую самым дорогим приобретением .

Произведения 

 Антуан Ватто. «Паломничество на остров Киферу» (см. илл.).
 Чарльз Джервас. «Портрет Исаака Ньютона».
 Жан-Марк Натье. «Портрет Екатерины I».
 Жан-Марк Натье. «Портрет Петра I».
 . «Портрет Элайху Йеля».
 Приблизительно: Антуан Ватто. «Бал удовольствий».

Родились 
 14 февраля — , голландский портретист (ум. 1769)
 17 февраля — Адам Фридрих Эзер, немецкий гравёр, художник и скульптор (ум. 1799)
 23 апреля — , голландский живописец (ум. 1780)
 4 мая — Жан-Шарль Франсуа, французский гравёр (ум. 1769)
 20 июня — Жак Сали, французский скульптор (ум. 1776)
 11 августа — , итальянский архитектор и художник (ум. 1760)
 4 декабря — Норберт Грунд, чешский художник (ум. 1767)
 Дата неизвестна:
 , итальянский живописец (ум. 1784)
 Александр Козенс, английский пейзажист-акварелист (ум. 1786)
 Роберт Вуд, английский гравёр и писатель (ум. 1771)

Умерли 
 16 января — , шведский живописец и археолог (род. 1647)
 18 февраля — , итальянский художник (род. 1622)
 5 апреля — Жан Жувене, французский живописец (род. 1647)
 8 апреля — , французский живописец и скульптор (род. 1632)
 7 мая — Бон де Булонь Старший, французский живописец и гравёр (род. 1649)
 21 ноября — Жан-Батист Сантерр, французский живописец (род. 1650)
 Дата неизвестна:
 , итальянский художник (род. 1643)
 , итальянский художник (род. 1680)
 , итальянский пейзажист и баталист (род. 1662)
 , голландский и немецкий военный инженер и художник (род. 1650)
 , китайский пейзажист, самый известный из  (род. 1632)

Искусство XVIII века